Prin Bătălia Berlinului se poate înțelege oricare dintre cele două acțiuni distincte purtate pe timpul celui de-al doilea război mondial:

 Bătălia Berlinului – asaltul final dat de forțele Armatei Roșii pentru cucerirea capitalei Germaniei Naziste între 16 aprilie – 2 mai 1945;
 Bătălia Berlinului – campania aeriană de bombardare a capitalei germane de către aliații occidentali dintre 18 noiembrie 1943  - 24/25 martie 1944.